Села:
 Петропілля — Харківська область, Ізюмський район
 Петропілля — Харківська область, Лозівський район
 Петропілля — Харківська область, Шевченківський район